William Renshaw ha battuto in finale Richard Taswell Richardson 6–4, 6–2, 6–3 nella finale del torneo preliminare, e ha battuto il detentore del titolo John Hartley 6–0, 6–1, 6–1 nel Challenge Round.

Tabellone

Challenge Round

Finali

Primi turno

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4
RT Richardson ha ricevuto un bye per la finale del torneo preliminare.

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1881